El Torneig d'Umag 2018, oficialment conegut com a Plava Laguna Croatia Open Umag 2018, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 22 de juliol de 2018 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

El tennista italià Marco Cecchinato va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018